Téssera (dado) — dado romano utilizado em jogos de azar
 Téssera (sinal) — objeto de confecção variada utilizado como garantia em vários contextos
 Téssera (ficha) — objeto utilizado para identificação e/ou admissão em determinados locais
 Tessela — pequenas pedras usadas no revestimento de pavimentos. Também conhecida como "téssera".